Баронс:
 «Баронс» — латвийский баскетбольный клуб.
 Баронс, Карлис (1912—1996) — латвийский и советский ландшафтный архитектор, специалист по декоративному озеленению.
 Баронс, Кришьянис (1835—1923) — латышский писатель, фольклорист и общественный деятель, собиратель дайн — латышских народных песен.

См. также 
 Барон (значения)